Лі Краснер (1908—1984) — американська художниця, працювала в напрямі абстрактного експресіонізму.
 Луїс Краснер (1903—1995) — американський класичний скрипаль, першим виконував скрипкові концерти Альбана Берга та Арнольда Шенберга.
 Марк Краснер (1912—1985) — французький математик, займався теорією алгебраїчних чисел.
 Мілтон Р. Краснер (1904—1988) — американський кінооператор.
 Краснер Наум Якович (1924—1999) — російський математик-економіст.
 Стівен Девід Краснер (* 1942) — американський політолог.
 Краснер Ціля Аронівна — виконуюча обов'язки голови Вінницького відділення ГО «Асоціація євреїв — колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки 

єврейські прізвища